Торонто има више значења:
 Торонто
 Торонто (Ајова)
 Торонто (Јужна Дакота)
 Торонто (Канзас)
 Торонто (Охајо)